Marsili ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Marsili (1729–1794), italienischer Botaniker
 Luigi Ferdinando Marsili (1658–1730), italienischer Sammler wissenschaftlicher Instrumente und Mäzen
 Massimiliano Marsili (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Salvatore Marsili (1910–1983), italienischer Benediktinerabt und Liturgiewissenschaftler
 Sante Marsili (* 1950), italienischer Wasserballspieler

Marsili ist des Weiteren der Name von:
 Marsili (Vulkan), größter Unterwasservulkan Europas
 (40134) Marsili, Asteroid

Siehe auch:
 Marsigli, Marsilly